Владимир Константинович Цветков (родился 2 января 1947 года в Стаханове) — советский военный, полковник спецподразделения «Альфа» КГБ СССР и ФСБ, ветеран Афганской войны, общественный деятель Сахалинской области.

Биография

Начало службы 
Родился 2 января 1947 года в городе Стаханов (Кадиевка) Ворошиловградской области УССР в семье военнослужащего. Отец — участник Великой Отечественной войны, командовал танком Т-34. В конце 1943 года под городом Россошь танк был подбит немцами, а отец был ранен и эвакуирован в Баку. Мать — медсестра, ушла на фронт с третьего курса мединститута; встретила отца Владимира в эвакогоспитале в Баку.

В возрасте 2 лет с семьёй переехал на Сахалин. Окончил в 1969 году Сахалинский государственный педагогический институт (факультет иностранных языков), преподавал английский в школе посёлка Восток (Поронайский район, Сахалинская область). Срочную службу проходил с мая 1970 года в ракетно-зенитном дивизионе Поронайского района. Занимался спортом: фехтование, лёгкая атлетика, стрельба и баскетбол в школе, лыжные гонки и биатлон в университете. Как биатлонист, Цветков неоднократно выигрывал первенство области, становился призёром соревнований по Сибири и Дальнему востоку (Мастер спорта СССР по биатлону). В 1971 году Цветков был назначен инструктором физвоспитания спортивного общества «Урожай», через год назначен преподавателем кафедры физвоспитания в Сахалинском государственном педагогическом институте.

По собственным утверждениям, Владимир в 1969 году под воздействием фильмов и книг о разведчиках направил письмо Юрию Андропову с просьбой зачислить его в КГБ. В конце 1972 года он встретился с особистом и был направлен для прохождения специальной подготовки на Высшие курсы КГБ СССР в Минске, окончив их через год и войдя в состав кадров УКГБ по Сахалинской области в качестве оперуполномоченного. В конце того же 1972 года приглашён в работу органов государственной безопасности, окончил Высшие курсы КГБ СССР в Минске в 1973 году и зачислен в кадры УКГБ по Сахалинской области в качестве оперуполномоченного. Член КПСС с 1977 года, в сентябре того же года организовал сверхмарафонский легкоатлетический пробег протяжённостью 1000 км с участием спортивных сообществ вооружённых сил и силовых структур.

Афганистан 
В начале 1979 года Цветков был откомандирован в учебный центр подготовки командиров спецподразделений в Московской области — по официальной версии, для обеспечения безопасности проведения Московской Олимпиады. Де-факто был включён в оперативную группу специального назначения «Зенит», где велась, помимо обычной боевой, усиленная подготовка по минно-взрывному делу, захвату объектов и персон, организации засад и освобождению заложников. Цветков стал ведущим снайпером спецотряда.

В начале июля отряд из 38 человек, где был Цветков, под командованием Н.А.Суркова прибыл в Кабул для силового содействия дипломатическим органам в создании представительства СССР и наведения конституционного порядка. В середине сентября того же года после переворота к власти пришёл Хафизулла Амин, а в конце декабря были переправлены подкрепления советским бойцам. Руководство осуществлял А. К. Поляков. 25 декабря 1979 года состоялась операция «Шторм-333». Цветков номинально входил в 1-ю боевую группу под командованием капитана Мурада Сахатова, по ходу операции возглавлял отряд из 14 бойцов (трое из «Зенита» и два полных танковых экипажа из «мусульманского» батальона ГРУ).

Цветков как снайпер должен был обеспечить захват двух танков на территории 3-го батальона регулярной Афганской армии, охранявшей дворец, и развернув их, выстрелить по резиденции Амина, имитируя вооружённый мятеж и дав сигнал к штурму. Далее группа должна была загнать 300 вооружённых солдат в казармы и удерживать их до конца операции. Цветков произвёл первые выстрелы в войне из автомата АКМ с глушителем, убив двух часовых у танков. Далее он из СВД разбил галогеновые прожекторы, слепившие штурмующих бойцов. В результате штурма Цветков был тяжело ранен в голову — дюралевый осколок, порвав левую щёку, остановился у основания черепа — и в руку. В течение восьми месяцев шла реабилитация Владимира Константиновича Цветкова в туркменском госпитале: операцию не решались делать ни в Ташкенте, ни в Москве, сделав её только в Южно-Сахалинске, но удалив гланду. Всего за всю свою службу он получил 28 проникающих ранений.

После Афганистана 
После выздоровления Цветков вернулся к работе в Управлении КГБ СССР по Сахалинской области и вместе с В.А.Забелиным создал специальную антитеррористическую оперативно-боевую группу, которая занималась обезвреживанием преступников и спасением людей. Он же занимался выявлением и пресечением незаконного оборота наркотических и психотропных средств и оружия на территории Сахалинской области, а также готовил личный состав Управления КГБ и МВД к действиям в чрезвычайных ситуациях. В 1987 году принял участие в легкоатлетическом агитационном пробеге Оха — Южно-Сахалинск, а в том же году начал заниматься архивной работой и борьбой за реабилитацию невинно осуждённых по политическим статьям. В 1992 году принял участие в легкоатлетическом сверхмарафоне «Мира» в составе сборной команды ветеранов-военнослужащих России по маршруту Москва — Барселона в преддверии Олимпиады. Через год стал одним из основателей управления налоговой полиции Сахалинской области, также работал в службе безопасности нефтегазовой компании. В отставке с 1998 года по выслуге лет в звании полковника.

Текущая деятельность 
В настоящее время Цветков занимается организацией спортивных событий: лыжный переход Александровск-Сахалинский — Южно-Сахалинск (2002), первый велопробег «Вахта Памяти» в память участников освобождения Сахалина и Курильских островов от японцев (2007). В 2014 году посетил Луганскую Народную Республику, выразив ей свою моральную поддержку. Занимает посты советника губернатора Сахалинской области, входит в Правление областной Ассоциации работников правоохранительных органов и Общественной палаты Сахалинской области. Руководитель комиссии по патриотическому воспитанию молодёжи Областного совета Ветеранов войны. Один из участников организации акции «Бессмертный полк» в Сахалинской области.

Семья 
Дочь — Екатерина (родилась в 1977 году), сын — Егор, прапорщик ФСБ, служит на Сахалине.

Награды 
 Орден Боевого Красного Знамени (1980)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1997)
 Медаль Жукова
 Орден «Звезда Демократической Республики Афганистан» III степени
 Медаль «От благодарного афганского народа»
 Награда «Ветеран спецназа»
 Памятная медаль «Патриот России»
 Именное оружие
 Почётный гражданин Сахалинской области (30 марта 2016)
 Иные государственные, ведомственные и частные награды

Литературная работа 
 По мотивам воспоминаний Владимира Цветкова была написана повесть «Бой затих у взорванного моста» (автор — полковник запаса ФСБ, ветеран спецподразделения «Вымпел» Валерий Киселёв).
 Совместно с краеведом Николаем Вишневским выпустил в 2015 году книгу «Чтобы помнить. Сахалин и Курилы в судьбах героев» с очерками о 121 Герое Советского Союза и 19 кавалерах ордена Славы трёх степеней.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Члены КПСС
Сотрудники КГБ СССР
Сотрудники группы «Альфа»
Участники Афганской войны (1979—1989)
Выпускники Сахалинского государственного университета
Персоналии:Сахалинская область
Выпускники Высших курсов КГБ СССР в Минске